King for a Day ist der Name
 folgender Filme:
 King for a Day (1940), ein Cartoon-Kurzfilm von Max Fleischer aus dem Jahr 1940
 King for a Day (1933), einen Bollywood-Film mit Begum Akhtar aus dem Jahr 1993
 King for a Day (1983), ein bulgarischer Film aus dem Jahr 1983
 King for a Day (1997), ein französischer Film aus dem Jahr 1997

 folgender Fernsehepisoden:
 einer Episode aus der zweiten Staffel von Hercules
 einer Episode der britischen Science-Fiction-Serie Joe 90
 einer Episode der Fantasy-Action-Serie Mia and me – Abenteuer in Centopia
 einer Doppel-Episode der Serie Power Rangers Zeo

 folgender Lieder:
King for a Day (Jamiroquai), ein Song von Jamiroquai aus dem Album Synkronized
 King for a Day (Thompson Twins), ein Song von den Thompson Twins aus dem Album Here´s to Future Days
 King for a Day (Faith No More), ein Song von Faith No More aus dem Album King for a Day… Fool for a Lifetime
 einem Song von Forever the Sickest Kids aus dem gleichnamigen Album
 einem Song von Goldfinger aus dem gleichnamigen Album
 King for a Day (Green-Day-Lied), ein Song der Band Green Day aus dem Album Nimrod
 King for a Day (Pierce-the-Veil-Lied), ein Song der Band Pierce the Veil aus dem Album Collide with the Sky
 einem Song der Gruppe XTC aus dem Album Oranges & Lemons
 einem Song aus dem Musical The Real Ambassadors aus dem Jahr 1962

 folgender Alben:
 einem Album von Bobby Conn aus dem Jahr 2007
 einem Tribute-Album von Micky Dolenz (enthält Coverversionen mehrerer Stücke von Carole King)

Siehe auch:
 Un giorno di regno, eine Oper von Giuseppe Verdi
 Queen for a Day, eine ehemalige US-amerikanische Radio- und Fernsehshow